Wasraschdane (bulgarisch ) steht für
 Wasraschdane, Bulgarische Wiedergeburt, Phase der bulgarischen Geschichte
 Wasraschdane (Burgas), Stadtteil von Burgas in Bulgarien
 Wasraschdane (Sofia), Stadtteil von Sofia in Bulgarien
 Wasraschdane, Wiedergeburt (bulgarische Partei), Partei in Bulgarien